Севі́лья ():

Географія 
 Севілья — місто в Іспанії, автономне співтовариство Андалусія
 Севілья (провінція) — провінція на півдні Іспанії, автономне співтовариство Андалусія.
 Севілья-ла-Нуева — муніципалітет в Іспанії, автономне співтовариство Мадрид

Спорт 
 Севілья (футбольний клуб)